Ferretti es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Alberta Ferretti (1950), diseñadora y modista italiana.
 Dante Ferretti (1943), director artístico cinematográfico italiano.
 Giancarlo Ferretti (1941), ex-ciclista italiano.
 Giovanni Ferretti (1792-1878), nombre secular del papa Pío IX.
 Giovanni Domenico Ferretti, a veces llamado L'Imolese o L'Imola (1692-1768), pintor italiano que trabajó durante el Barroco tardío y el primer neoclasicismo.
 Giulio Ferretti (1480-1547), jurisconsulto y escritor italiano.
 Laura Ferretti, más conocida como La Ferretti (1975), actriz argentina.
 Luis Figuerola-Ferretti (1946-2015), periodista español.
 Paolo Ferretti (1959), expiloto de motociclismo italiano.
 Ricardo Ferretti, conocido popularmente como El Tuca (1954), exfutbolista y entrenador de fútbol brasileño naturalizado mexicano.

Miscelánea
 Club Deportivo Walter Ferretti, club deportivo de fútbol de la Primera División de Nicaragua.
 Ferretti, equipo ciclista italiano.
 Gruppo Ferretti, empresa italiana fabricantes de barcos.